Juriniopsis är ett släkte av tvåvingar. Juriniopsis ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Parasitflugor
Juriniopsis